Luppino puede hacer referencia a varios artículos:

Personas 
 Arthur Luppino (1934-), jugador profesional estadounidense de fútbol.
 Carmine Luppino (1948-), gimnasta italiano ya retirado.
 Leonardo Sebastián Luppino (1975-), futbolista argentino.
 Vicente Luppino (1953-2012), piloto automovilístico argentino.